

Cinema 
 La miliardaria (Die Herrin der Welt 6. Teil – Die Frau mit den Millionarden) – film muto del 1920 diretto da Uwe Jens Krafft
 La miliardaria (Billions) – film muto del 1922 diretto da Ray C. Smallwood
 La miliardaria (The Millionairess) – film del 1960 diretto da Anthony Asquith

Teatro 
 La miliardaria (The Millionairess) – una commedia in quattro atti di George Bernard Shaw scritta nel 1935